The Innocents steht für:

 The Innocents, britischer Horrorfilm von Jack Clayton (1961), siehe Schloß des Schreckens
 The Innocents (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2018)
 The Innocents (Film), Horror-Thriller von Eskil Vogt (2021)

Siehe auch:
 Les innocents